Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 годов, 63-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 26-го сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Матч прошёл 26 мая 2018 года в Киеве, впервые в истории Украины, на стадионе НСК «Олимпийский».

«Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и таким образом завоевал 13-й (рекордный) титул победителя Лиги чемпионов в своей истории. Также победа мадридского клуба стала для него третьей подряд в финале этого турнира.

Путь к финалу

Перед матчем

Посол матча 
Бывший нападающий «Динамо» (Киев), «Милана», «Челси» и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал официальным послом финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 в Киеве.

Трудности организации 
New York Times в конце мая сообщила, что были проблемы с бронированием гостиниц и поиском билетов, цены многократно подскочили. Немалая доля болельщиков «Реала» сдала свои билеты. Киевские фанаты предлагали жильё за символические деньги или даже бесплатно.

24 мая группа болельщиков «Ливерпуля» была атакована хулиганами в масках.

Ёмкость главной фанзоны на Контрактовой площади оказалась недостаточной. Чтобы лучше увидеть экран, люди забирались на крыши туалетов, на соседний недострой (чтобы избежать несчастных случаев, его оцепила полиция, не давая залезать новым), на передвижные вышки сотовой связи. На Крещатике была другая фанзона, но она предназначалась только для празднований и к матчу была закрыта, и недоинформированные болельщики ещё более часа стягивались на Контрактовую.

В целом полицейские и болельщики вели себя корректно, и ЧП во время матча не было.

Церемония открытия 
26 мая 2018 года британская певица Дуа Липа выступила перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», исполнив несколько своих хитов (в том числе, одну из песен вместе с ямайским дэнсхолл-исполнителем Sean Paul). Эфир транслировался на 220 стран мира.

Матч

Ход 

Стороны вели обоюдоострый футбол, но Мохаммед Салах, главная ударная сила Ливерпуля, на 30-й минуте получил травму и был заменён. Несколько минут спустя правый защитник Реала, Даниэль Карвахаль, также был травмирован.

Карим Бензема на 43-й минуте мог забить красивый гол, однако судьи усмотрели офсайд.

К концу 1-го тайма преимущество Реала стало подавляющим. Но тайм завершился со счётом 0:0.

На 48-й минуте Иско мог забить, но попал в перекладину.

На 49-й минуте матча вратарь Ливерпуля Лорис Кариус совершил грубую ошибку: он ввёл мяч в игру, но направил его прямо в ноги Кариму Бензема, который немедленно открыл счёт в матче. Через четыре минуты Садио Мане сравнял счёт ударом с углового, забив «со второго этажа».

На 61-й минуте на поле вышел Гарет Бейл, и через несколько минут отличился очень красивым ударом в падении через себя (2:1).

После этого было несколько неудачных атак Ливерпуля. К концу матча Реал снова овладел мячом, и на 83-й минуте Бейл нанёс удар с расстояния 37 метров. Вратарь вовремя среагировал, но не сумел удержать мяч в руках (3:1).

Статистика 

</div>

См. также 
 Финал Лиги Европы УЕФА 2018
 Суперкубок УЕФА 2018
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2019
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Лига чемпионов 2018
2018
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018
Международные соревнования по футболу в Киеве
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018
События 26 мая
Май 2018 года